El término "pasado" puede referirse a los siguientes artículos:
 Pasado, un tiempo que recoge lo que ya ha sucedido.
 Pasado (gramática), el tiempo gramatical absoluto que expresa acciones que son anteriores al momento de la enunciación.
 Pasado (álbum), álbum musical del dúo "Sin Bandera".
 Pasado (canción de Nicky Jam), canción de Nicky Jam.
 Un militar que ha desertado de un ejército y sirve en el enemigo.